Цахкунк () — вірменські села:

 Цахкунк (Армавір) — село у марзі (області) Армавір, Республіка Вірменія;
 Цахкунк (Ґегаркунік) — село у марзі Ґегаркунік, Республіка Вірменія;
 Цахкунк (Мартакерт) — село у Мартакертському районі, Нагірно-Карабаська Республіка.